Euphorbia collina puede hacer referencia a:
 Euphorbia collina Brandegee, nom. illeg., sinónimo de Euphorbia arizonica.
 Euphorbia collina Phil., sinónimo de Euphorbia portulacoides subsp. collina.
 Euphorbia collina Willd. ex Ledeb., pro syn., sinónimo de Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis.